Geografie
Murray Hill (Kentucky), een stad in de Amerikaanse staat Kentucky
Murray Hill (Manhattan), een wijk in de Amerikaanse stad New York
Murray Hill (Queens), een wijk in de Amerikaanse stad New York
Murray Hill (New Jersey), een plaats in de Amerikaanse staat New Jersey 
Murray Hill (berg), een berg op Christmaseiland

Personen
Murray Hill (komiek), Amerikaanse komiek
Murray Hill (politicus), Australisch politicus
Murray Hill (zaadkundige), Nieuw-Zeelands zaadkundige